«Дикая Австралазия» — это документальный сериал Би-би-си о естественной истории австралийского континента, впервые показанный в Великобритании на BBC Two в сентябре 2003 года. В Австралии он транслировался под названием «Дикая Австралия» в феврале 2004 года.

Каждый из шести эпизодов описывает отдельную среду обитания и, используя комбинацию аэрофотосъёмки и традиционных съёмок дикой природы, показывает, как физические явления и деятельность человека превратили Австралазию из пышной зелёной дикой пустыни в более сухой и суровый континент, характеризующийся непредсказуемой погодой, но всё же дом для огромного множества существ, больше нигде не встречающихся на Земле…

«Дикая Австралазия» стала совместной работой BBC Natural History Unit, Australian Broadcasting Corporation (ABC) и Animal Planet. Сериал был спродюсирован для Би-би-си Нилом Найтингейлом, а для ABC — Дионе Гилмором. Музыка была написана Эдрианом Джонстоном и исполнена Концертным оркестром BBC. Текст для сериала читал австралийский актёр Мэтт Дэй.

Сериал входит в состав серии фильмов «Континенты» BBC Natural History Unit. Ему предшествовал «Дикий новый мир» 2002 года, а затем «Европа: естественная история» в 2005 году.

Процесс съёмок 
«Дикая Австралазия» — одно из самых всесторонних обзоров естественной истории Австралии, когда-либо снятых, производство сериала заняло три года. Аэрофотосъёмка, широко используемая в телесериале, была сделана Деймоном Смитом.

Помимо материковой части Австралии, производственная группа посетила другие места по всему континенту для снятия пятого эпизода «Островная дуга», включая Новую Гвинею, Новую Каледонию, остров Лорд-Хау и Новую Зеландию.

Эпизоды 
Даты трансляции относятся к оригинальной трансляции в Великобритании.

Прокат и релизы 
В качестве сопровождения сериала были выпущены DVD и книга:
 27 октября 2003 года вышел двухдисковый DVD-набор региона 2 и 4 (BBCDVD1321) со всеми шестью полнометражными эпизодами. В число бонусных опций на DVD-диске входит издание «Дикая природа на одного» («Опоссумы: рассказы неожиданного»), файл фактов и тематическая подборка Wild — Penguin Paradise. В 2004 году был выпущен DVD региона 4 с тем же содержанием под названием «Дикая Австралия».
 18 сентября 2003 года BBC Books опубликовал книгу в твёрдом переплёте «Ночной соловей» Мэри Сомерил, Хью Пирсона и Джени Клеверси (). Предисловие написано Тимом Фланнери. В Австралии книга вышла под названием «Дикая Австралазия».

Примечания

Ссылки 
 Wild Down Under  на BBC Online
 Wild Down Under  на BBC Programmes
 Wild Down Under на IMDb
 Wild Australasia на ABC Online

Документальные фильмы Би-би-си
Биологические научно-популярные фильмы
Телесериалы Великобритании 2000-х годов
Телесериалы Великобритании, запущенные в 2003 году
Телесериалы Великобритании, завершённые в 2003 году